Владимира —
женское имя на русском языке, в переводе с белорусского, украинского, хорватского и других языков.

Происхождение имени:
Славянское
Значение имени:
Владеющая миром / Владеющая

История и трактование имени:
Имя Владимира древнеславянское, появилось в конце X века, значит «владеющая миром», «знатная властительница», «умиротворенная», «мирная». В прошлом считалось языческим и звучало как Володимера.

Также есть версия, что имя Владимира походит от германского имени Вальдемара , походит от слов «valder» и «mar», в переводе «владеющая славой».

Краткие и уменьшительно-ласкательные формы:
Влада, Владя, Мира, Владзя, Дзюня, Вовиша.

Примечания 

Русские женские имена